

Населені пункти та їхні частини

 Ельжбецин — село в гміні Кодень Більського повіту Люблінського воєводства
 Ельжбецин — село в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ельжбецин — село в гміні Лютоцин Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Ельжбецин — село в гміні Красносельц Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Ельжбецин — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ельжбецин — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Ельжбецин — село в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ельжбецин — частина села Катажин у гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Ельжбецин — частина села Мілково в гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Ельжбецин — колонія в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ельжбецин — осада в гміні Накло-над-Нотецем Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки